Diplolophium buchanani är en flockblommig växtart som beskrevs av C.Norman. Diplolophium buchanani ingår i släktet Diplolophium och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten D. b. swynnertonii.

Källor 

Flockblommiga växter
buchanani